Шко́ла № 18:

 Школа № 18 (Коломна)
 Школа № 18 (Николаев)
 Школа № 18 (Сыктывкар)

См. также 
 Специализированный учебно-научный центр МГУ ранее назывался «Специализированная школа-интернат № 18 физико-математического профиля при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова» или ФМШ-18
 Детская музыкальная школа № 18